IMAP peut signifier :
 Internet Message Access Protocol, un protocole internet pour le courrier électronique (messagerie) ;
 Intensité maximale admissible en permanence dans un réseau électrique.
 Interstellar Mapping and Acceleration Probe une mission spatiale de la NASA d'étude du vent solaire et du milieu interstellaire local.

Homonymie d'acronyme